Castelo Alimentos S/A é uma indústria alimentícia brasileira, líder nacional na fabricação de vinagres, e está localizada em Jundiaí. A empresa também industrializa vários tipos de temperos, condimentos e conservas.

A Castelo Alimentos foi fundada em 1905, alcançou mais visibilidade ao ser comprada por três empreendedores em um momento de crise após a morte de seu fundador.

Ligações externas 
 Página da Castelo

Indústrias do Brasil
Empresas de Jundiaí